Le tournoi New England Indoors est un tournoi de tennis féminin. L'édition 1967 se dispute à Salem du 7 au .

Mary-Ann Eisel remporte le simple dames. En finale, elle bat Billie Jean King.

Résultats en simple

Tableau

Notes et références

Voir aussi

Article connexe 
 Tournoi de tennis New England Indoors

Navigation 

New England
Salem (Massachusetts)
Tennis aux États-Unis en 1967
Sport en février 1967